L'edizione 1916-17 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo furono Edi Bauer (Rapid Vienna) e Leopold Neubauer (Wiener AF), con 21 reti.

Squadre partecipanti

    (Amateure)

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1917.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1916
Calcio nel 1917
Fußball-Bundesliga (Austria)